Морайс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Морайс, Винисиус ди (полное имя Ма́ркус Вини́сиус да Крус ди Мелу Мора́йс; 1913—1980) — бразильский поэт и автор-исполнитель, драматург, дипломат.
 Морайс, Пруденти ди (1841—1902) — бразильский адвокат, государственный деятель, третий президент Бразилии.
 Морайс, Рикарду (род. 1967) — бразильский боец смешанного стиля. Морайс, Фернандо (род. 1946) — бразильский журналист, писатель-биограф и государственный деятель.

 См. также